Lönestrukturstatistiken för hela ekonomin har till syfte att årligen ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Statistiken finns bland annat tillgänglig i Statistiska centralbyrån , SCB, lönedatabas. I lönedatabasen finns information om genomsnittlig månadslön per yrke och för vissa yrkesgrupper. Den lön som redovisas är grundlön plus fasta och rörliga tillägg. Statistiken är uppdelad efter kön kombinerad med utbildningsgrupp, åldersgrupp eller sektor.

Externa länkar
 Lönedatabasen SCB

Databaser